Василий Афанасьевич Кипень (; 7 августа 1922 год, Кременчуг — 2 августа 2001 год, Кременчуг, Полтавская область, Украина) — передовик производства, слесарь Кременчугского автомобильного завода имени 50-летия Советской Украины, Полтавская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 7 августа 1922 года в рабочей семье в Кременчуге. Получил среднее образование. С 1939 года работал на Запорожском авиационном заводе имени Баранова (сегодня — Запорожский авиаремонтный завод «МиГремонт»). После начала Великой Отечественной войны направлен в Качинскую авиационную школу имени Мясникова. С 1942 года — лётчик 737-го истребительного полка. Прошёл от боёв на Курской битвы до взятия Берлина. Участвовал в освобождении Киева, Софии, Белграда, взятии Будапешта и Бухареста.

После демобилизации преподавал военное дело и физкультуру в одной из средних школ в Волынской области, корреспондентом газеты «Большевистская правда» в городе Шевченково Харьковской области. С 1949 года — слесарь механосборочных работ на Кременчугском мостовом заводе (позднее — автомобильный завод). В своей трудовой деятельности применял рационализаторские методы, в результате чего производительность труда увеличилась на 31,7 %. Был инициатором заводского движения «Пятилетке эффективности и качества — рабочую гарантию на каждое рабочее место». Свои личные социалистические обязательства по выполнению планов пятилетки выполнил за 4 года и шесть месяцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию автомобильного транспорта» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Работал на Кременчугском автомобильном заводе до выхода на пенсию. Скончался в Кременчуге в 2001 году. Похоронен на Свиштовском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина — дважды (1971; 11.03.1976)
 Орден Красного Знамени (13.10.1944)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Орден «Знак Почёта» (22.08.1966)
 Медали

Литература 
 Кипень В. Хвилина до хвилини // ЗП. — 1979. — 18 квіт. — № 90 (14190).
 Друкаренко О. «І правнуки пишатимуться нами…» // Радянська Україна. — 1972. — 9 трав.
 Лазарєв Д. Партійний квиток // КП. — 1973. — 9 січ. — № 4 (2294)

Ссылки 

 КИПЕНЬ Василь Панасович. Герой Соціалістичної Праці (1971)

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные в Кременчуге